Diethart ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Diethart (* 1942), österreichischer Papyrologe und Schriftsteller
 Roland Diethart (* 1973), österreichischer Skilangläufer 
 Thomas Diethart (* 1992), österreichischer Skispringer

Siehe auch:
 Diethard
 Diethardt